Carp Lake (engl. für „Karpfensee“) ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Carp Lake (Florida)
 Carp Lake (Georgia)
 Carp Lake (Iowa)
 Carp Lake (Alcona County, Michigan)
 Carp Lake (Alger County, Michigan)
 Carp Lake (Wexford County, Michigan)
 Carp Lake (Minnesota)
 Carp Lake (Nebraska)
 Carp Lake (Island County, Washington)
 Carp Lake (Klickitat County, Washington)
 Carp Lake (Lincoln County, Washington)
 Carp Lake (Pierce County, Washington)
 Carp Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Carp Lake (McLeod River), in British Columbia